«Sadeness (Part I)» — песня, написанная в 1990 году музыкальным проектом Enigma. Сингл стал первым релизом, выпущенным с альбома MCMXC a.D..

Это самый известный трек Enigma. Немедленно вспыхнувший интерес, благодаря как новому музыкальному стилю, так и загадочности создателя, способствовал продаже около 10 миллионов копий сингла по всему миру, а также лидерству в хит-парадах 24 стран.

Среди ремиксов, вошедшие в сингл — короткий «Meditation Mix», который позднее появится в «MCMXC a.D. The Limited Edition», «Extended Trance Mix», содержащий дополнительную строфу текста, а также «Violent U.S. Remix». Последний является сильно переработанной версией, характеризующейся звуками грозы, тяжелым ритмом и эффектной инструментовкой. Американская версия сингла, которая имеет несколько отличающуюся обложку, также содержит оригинальное григорианское песнопение, не связанное ни с каким треком Enigma.

Список композиций

Maxi-CD Single (GERMANY) 
 Radio Edit
 Violent US Remix
 Extended Trance Mix
 Meditation Mix

Maxi-CD Single (HOLLAND) 
 Radio Edit
 Violent US Remix
 Extended Trance Mix
 Meditation Mix

Promotional/DJ CD single (США) 
 Sadness Part I [Radio Edit]

Maxi-CD Single (США) 
 Sadeness (Part I) [violent u.s. remix] (5:03)
 Sadeness (Part I) [meditation mix] (3:01)
 Sadeness (Part I) [extended trance mix] (5:04)
 Sadeness (Part I) [radio edit] (4:17)
 Introit: Benedicta sit sancta Trinitas (3:04)

Promotional/DJ CD Single (Япония) 
 Sadeness (Part I) [ebi-kuma mix]
 Sadeness (Part I) [meditation mix]

Promotional/DJ 3’CD Single (Япония) 
 Sadness Part I (Radio Edit)
 Sadness Part I (Extended Trance Mix)

3’CD Single (Япония) 
 Sadness Part I (Radio Edit)
 Sadness Part I (Extended Trance Mix)

Maxi-CD Single (Англия) 
 Sadness Part I (Radio Edit)
 Sadness Part I (Extended Trance Mix)
 Sadness Part I (Meditation Mix)
 Sadness Part I (Violent U.S. Mix)

Promotional Bonus CD Single (Испания) 
 Sadeness 4:20
 Sadeness 2:50

12" винил (Германия) 
 A1:Sadeness (Part I) [extended trance mix]
  2:Sadeness (Part I) [meditation mix]
 B1:Sadeness (Part I) [violent u.s. remix]
  2:Sadeness (Part I) [radio edit]

7" винил (Германия) 
 A: Sadeness Part I (Radio Edit)
 B: Sadeness Part I (Meditation Mix)

7" винил (Англия) 
 A: Sadness Part I (Radio Edit)
 B: Sadness Part I (Meditation Mix)

UK Promo 8" 
 Sadeness [edited without catholic chant version]

Песни Enigma
Синглы 1990 года
Песни по алфавиту
Песни 1990 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Канады
Песни, написанные Михаэлем Крету